Китайська Суперліга 2019 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном ввосьме у своїй історії став Гуанчжоу Евергранд Таобао.

Особливості сезону 
У цьому сезоні була змінена політика щодо легіонерів та місцевих гравців (U-23). Як і в попередніх двох сезонах, як мінімум один місцевий гравець віком до 23 років (народжений 1 січня 1996 року або пізніше) повинен бути в стартовому складі. Однак загальна кількість іноземних гравців, які приймають участь у матчі, більше не пов’язана із загальною кількістю місцевих гравців (U-23). Клуб міг одночасно зареєструвати не більше чотирьох легіонерів і використовувати в матчі не більше трьох. З іншого боку, у матчі повинні бути використані як мінімум три місцеві гравці (U-23). Крім того, якщо були гравці U-23, які були викликані національними збірними на всіх рівнях, кількість використовуваних місцевих гравців (U-23) була відповідно зменшена. Правила були змінені протягом сезону. Починаючи з 16-го туру і далі, максимум три легіонери могли бути використані одночасно в одному матчі, і в одному матчі повинен був приймати участь принаймні один місцевий гравець (U-23). Крім того, якщо були гравці U-23, які були викликані національними збірними на всіх рівнях, команда була не зобов’язана виставляти гравців U-23.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2019
Китай
2019 у китайському спорті